GCC kan avse: 

 GCC – en samling av kompilatorer för diverse programspråk, se GNU Compiler Collection
 GCC – ett politiskt och ekonomisk förbund mellan ett antal stater på Arabiska halvön, från engelska Gulf Cooperation Council, se Gulfstaternas samarbetsråd